Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu – instytucja kultury, która współtworzy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w Toruniu.

Historia 
Początki ECFC w Toruniu sięgają roku 2017, kiedy to w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prezes fundacji Tumult Marek Żydowicz podpisali list intencyjny w sprawie jego utworzenia. 29 września 2019 roku w Toruniu w tym samym gronie została podpisana umowa ws. utworzenia i współprowadzenia ECFC. 

Kolejnym krokiem do powstanie tej instytucji była uchwała Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 roku, na mocy której z dniem 1 stycznia 2020 roku oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu. Docelową siedzibą tej instytucji ma być gmach wybudowany do 2025 roku wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Toruń. Znajdować się on będzie w zachodniej części Jordanek, w sąsiedztwie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki oraz Centrum Sztuki Współczesnej.

Organizatorem Centrum jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto Toruń oraz Fundacja Tumult.

Dyrektorzy

Nagrody i wyróżnienia 
 2019 - MKiDN wyróżnił Europejskie Centrum Filmowe

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Kultura w Toruniu